Агнешка Радваньская — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка соревнований Светлана Кузнецова не принимала участия в турнире.

Посев 
Первая восьмёрка посева начинает турнир со второго круга.

  Вера Звонарёва (Финал)
  Андреа Петкович (Полуфинал)
  '''Агнешка Радваньская (Титул)
  Пэн Шуай (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Полуфинал)
  Доминика Цибулкова (Снялась с турнира)  Юлия Гёргес (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова ''(Четвертьфинал)

<li> Роберта Винчи (Второй раунд)
<li> Флавия Пеннетта (Первый раунд)
<li> Мария Кириленко (Второй раунд, отказ)
<li> Сабина Лисицки (Четвертьфинал)
<li> Ярмила Гайдошова (Первый раунд)
<li> Елена Веснина (Первый раунд)
<li> Сара Эррани (Третий раунд)
<li> Полона Херцог ''(Второй раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Mercury Insurance Open 2011